Ла Оја има више значења:

 Ла Оја (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Оја, Ла Оја дел Каракол (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику